Холин — многозначное понятие:

 Холи́н — химическое соединение, гидроксид 2-оксиэтилтриметиламмония.

Носители фамилии

Холин 
 Холин, Игорь Сергеевич (1920—1999) — русский поэт и прозаик.
 Холин, Николай Александрович (1897—1973) — советский специалист в области строительных конструкций, начальник Главмосстроя.

